Ел Ебанито, Ел Ебанито Дос има више значења:

 Ел Ебанито, Ел Ебанито Дос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ебанито, Ел Ебанито Дос (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику